

Patronyme
 Angelo Brambilla Pisoni (1950–1999), journaliste et personnalité politique italienne.
 Gaetano Matteo Pisoni (1713-1782), architecte suisse.
 Pier Giacomo Pisoni (1928-1991), historien et archiviste italien.